Соревнования по футболу среди женских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани прошли с 5 по 15 июля 2013 года и завершились победой сборной Великобритании.

В турнире приняли участие 12 команд, распределённые на предварительном этапе на 3 группы по 4 команды. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы и 2 лучшие команды, занявшие 3 места, продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Оставшаяся команда, занявшая 3 место, и 3 команды, занявшие 4 места, приняли участие в утешительном турнире, где разыграли места с 9 по 12.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Рейтинг третьих команд

Турнир за 9-12 места

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфинал за 5-8 места

Полуфинал за 1-4 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
 Футбол на официальном сайте Универсиады

Футбол на летней Универсиаде 2013